Kubota (bedrijf), een Japanse machinefabriek
Kubota (Saga), een gemeente in de prefectuur Saga, Japan